Viață de câine se poate referi la:

 Viață de câine (film din 1918) (A Dog's Life) -  film produs, scris și regizat de Charlie Chaplin
 Viață de câine (film din 1998) -  film regizat de Alexandru Solomon.